Radioteletypewriter – radiotelescrivente
 Real-time tactics – tattica in tempo reale, tipo di videogioco strategico in tempo reale
 Régie des Télegraphes et Téléphones – precedente denominazione di Belgacom, società di telecomunicazioni belga
 Round Trip Time – tempo impiegato da un pacchetto per viaggiare da un  nodo ad un altro e tornare indietro
 RTT La Radio,  emittente radiofonica trentina.